„Да бъдеш или да не бъдеш“ или още и „Да бъдеш или не“ () е името на известния монолог от III действие, I сцена в „Хамлет“ на Шекспир, написана вероятно през 1600 г.

В монолога унилият принц Хамлет разсъждава върху смъртта и самоубийството. Той оплаква болките и несправедливостта в живота, но знае, че и алтернативата може да е още по-лоша. Речта в пиесата ни помага да разберем колебанието на Хамлет да отмъсти директно за смъртта на баща си, като убие чичо си, доведен негов баща и нов крал Елсинор. Клавдий и съветникът му Полоний подслушват разговора на Хамлет с Офелия.

Крилатата фраза се превръща във философия на съществуването за най-известния главен герой на най-известния англоезичен драматург в историята на изкуството.

Текст

Източници 
 Хамлет, Шекспир – III действие, I сцена (монолог).

Вижте също 
 Vanitas
 Има нещо гнило в Дания

Външни препратки 
 Как не станах екзистенциалист (разкази) и Излечим ли е екзистенциализмът? – Моята библиотека

Крилати фрази
Хамлет